I liga szkocka w piłce nożnej (1937/1938) – czterdziesty ósmy sezon w historii rozgrywek. Mistrzem kraju został Celtic Glasgow. Awans uzyskały zespoły Raith Rovers i Albion Rovers. Do Scottish Football League First Division spadły zespoły Dundee F.C. i Greenock Morton.

Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej